Despina (, deutsch: „Herrin, Gebieterin“, fem. zu δεσπότης despótes „Herrscher, Gebieter“, davon das Fremdwort Despot) bezeichnet

eine Nymphe aus der griechischen Mythologie, siehe Despoina
einen Mond des Planeten Neptun, siehe Despina (Mond)
eine weibliche Figur in Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Così fan tutte
einen weiblichen griechischen Vornamen, der von folgenden bekannten Personen getragen wird:
Despina Pajanou (* 1958), Schauspielerin
Despina Papamichail (* 1993), Tennisspielerin
Despina Vandi (* 1969), Sängerin